Le mot quartanier peut désigner :
 Le Quartanier, une maison d'éditions canadienne francophone fondée en 2002 à Montréal (Québec) ;
 Un quartanier (ou quartannier), un sanglier âgé de quatre à cinq ans.